Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2006 года — 44-й чемпионат России, который прошёл 23 — 24 декабря в Коломне (Московская область) на новом крытом стадионе "Конькобежный центр «Коломна». В первенстве приняли участие 46 конькобежцев (24 мужчины и 22 женщины).

четырёхкратным чемпионом России среди мужчин стал Иван Скобрев из Череповца, призёрами — Андрей Бурляев (Барнаул) и Артём Белоусов (Салават). Иван Скобрев более чем на очко обновил рекорд России в многоборье — 151,979 очка (прежнее достижение — 153,116 очка — с марта 2002 года принадлежало Дмитрию Шепелю).

У женщин первенствовала Екатерина Абрамова (Санкт-Петербург). Серебро завоевала Галина Лихачёва (Екатеринбург), бронзу — Светлана Высокова (Пермь).

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2006 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2006 году
Декабрь 2006 года
Спортивные соревнования в Коломне
2006 год в конькобежном спорте